Лардеро ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 20,36 км². Население — 8118 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

Покровителем города считается святой Марсияль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи